Алькудия:

 Алькудия — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. 
 Алькудия-де-Карлет — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия
 Алькудия-де-Вео — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия.
 Алькудия-де-Креспинс — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.
 Алькудия-де-Монтеагуд — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия.

См. также 
 Годой, Мануэль — герцог Алькудии.